Megalonema argentinum är en fiskart som först beskrevs av Macdonagh, 1938.  Megalonema argentinum ingår i släktet Megalonema och familjen Pimelodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Malartade fiskar
argentinum